OTI bezeichnet:
 Organización de Televisión Iberoamericana, Fernseh-Organisation
 OTI Energy, Schweizer Beteiligungsgesellschaft
 Office Technique International, Automobilhersteller

Oti ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Oti (* 1965), englischer Rugby-Union-Spieler
 Emmanuel Oti (* 1996), ghanaischer Fußballspieler

Oti bezeichnet:
 Oti, Fluss in Afrika
 Oti (Saaremaa), Ort in der Landgemeinde Saaremaa, Estland

Abkürzung